

Toponymes

Canada
 Half Moon Bay, village d'été du Comté de Lacombe situé dans la province d'Alberta ;
 Halfmoon Bay, village sur la côte de la Colombie-Britannique.

États-Unis
 Half Moon Bay, municipalité de Californie située dans la région de la baie de San Francisco.

Nouvelle Zélande
 Half Moon Bay située dans la banlieue de la cité d’Auckland.

Musique 
 Half Moon Bay, album du pianiste de jazz Bill Evans de 1973.